Příjmení Purkyně patří více osobnostem:

 Emanuel Purkyně (1831–1882) – středoškolský profesor; syn Jana Evangelisty Purkyně
 Emanuel Purkyně (1895) (1895–1929) – český biolog, paleontolog a hygienik, syn Otakara
 Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) – český fyziolog, anatom, biolog a filozof; otec Karla a Emanuela
 Jiří Purkyně (1898–1942) – český profesor, syn Otakara, pravnuk Jana Evangelisty Purkyně
 Karel Purkyně (1834–1868) – český malíř, portrétista; syn Jana Evangelisty Purkyně
 Otokar Purkyně (1861–1915) – český lékař a primář v Lounech, syn Emanuela staršího

 ženská varianta s přechýlením
 Eliška Purkyňová (1868–1933) – česká sociální pracovnice, politička a meziválečná poslankyně Národního shromáždění 
 Eva Purkyňová (* 1933) – česká botanička
 Marie Purkyňová (1899–1969) – česká socioložka a pedagožka
 Růžena Pokorná-Purkyňová (1864–1951) – česká malířka

jako součást názvů dle J. E. Purkyně
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – severočeská univerzita
 Purkyně (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce
 3701 Purkyně – asteroid č. 3701 objevený v roce 1985
 Purkyně (dům) – dům a hotel v Karlových Varech
 střední ekonomická škola v Hradci Králové nesla v názvu jméno Jiřího Purkyně
 Purkyňovo náměstí (Kralupy nad Vltavou), náměstí v Kralupech nad Vltavou
 Purkyňovo náměstí (Praha), nyní Náměstí Míru v Praze
 Purkyňovo náměstí (Roudnice nad Labem), náměstí v Roudnici nad Labem
 Purkyňovo náměstí (Třebíč), náměstí v Třebíči

jiné názvy: 

 Purkyňové, český šlechtický rod

Externí odkazy 
 Skloňování příjmení Purkyně na webu Ústavu pro jazyk český AV ČR
 Encyklopedie.brna.cz: Jiří Purkyně

Česká příjmení